Izvor puede referirse a:

 Manantial, lugar de donde brota un río.

Divisiones administrativas

En Albania 
 Izvor (Albania), en Gjirokastër.

En Bulgaria 
 Izvor (Burgas), provincia de Burgas;
 Izvor (Vidin), provincia de Vidin;
 Izvor (Pernik), provincia de Pernik;
 Izvor (Plovdiv), provincia de Plovdiv;
 Izvor (Sofía), provincia de Sofía;
 Nombre del pueblo de Kabile de 1890 a 1950.

En Grecia (Macedonia Egea) 
 Izvor (Peonia), hoy Pigi, en Peonia;
 Izvor (Almopía), en Almopía;
 Izvor, hoy Levkopetra, en Véria;
 Izvor, hoy Levkovrisi, en Kozáni;
 Izvor, hoy Stratoniki, en Aristotelis.

En Macedonia del Norte (Vardar Macedonia) 
 Izvor (Kichevo), municipio de Kichevo;
 Izvor (Lipkovo), municipio de Lipkovo;
 Izvor (Chashka), municipio de Chashka.

En Rumania 
 Izvor (Karash-Severin), condado de Karash-Severin;
 Izvor (Dolj), condado de Dolj

En Serbia 
 Izvor (Babushnitsa), municipio de Babushnitsa;
 Izvor (Bosilegrad), municipio de Bosilegrad;
 Izvor (Novo Bardo), municipio de Novo Bardo;
 Izvor (Parachin), municipio de Parachin;
 Izvor (Pirot), ciudad de Pirot;
 Izvor (Svrlig), municipio de Svrlig.

Otros 
 Izvor (periódico), periódico de los búlgaros en Crimea, Ucrania.

Véase también 

 Fuente